Ludwik Eminowicz
 Marek Eminowicz
 Roman Eminowicz
 Władysław Eminowicz